Министърът на земеделието и държавните имоти на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира селското стопанствено, ветеринарното дело, горите, лова и риболова, водите и държавните имоти. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри 
Списъкът на министрите на търговията, промишлеността и труда е подреден по ред на правителство.

Министър на земеделието и държавните имоти (1911-1934) 

 Между 19 май 1934 и 23 ноември 1935 г. функциите на МЗДИ преминават към Министерството на народното стопанство.

Министър на земеделието и държавните имоти(1935-1947)

Вижте също 
 Министерство на земеделието и държавните имоти на България

Литература 
 
 

Земеделие и държавни имоти
Земеделие и държавни имоти